Рім — прізвище різного походження:
 Вольфганг Рім (;  1952) — німецький композитор і педагог.
 Генрі Мейнелл Рім (1859—1920) — англійський художник, що працював у напрямках символізму та постімпресіонизму.
 Керрін Рім (;  1962) — австралійська біатлоністка.
 Мерван Рім ( 1977) — французький співак і актор алжирського походження.
 Тім Рім ( 1987) — американський футболіст.
 Едуард Карл Август Рім (1830—1888) — німецький протестантський богослов і педагог.

Інше 
 РІМ — рекламно-інформаційні матеріали

Див. також 
 Рим (значення)